Vater braucht eine Frau ist der Titel folgender Filme:

 Vater braucht eine Frau (1952), deutscher Film von Harald Braun
 Vater braucht eine Frau (1954), deutscher Film von Fritz Schröder-Jahn 
 Vater braucht eine Frau (1993), deutsche Fernsehserie 
 Vater braucht eine Frau (2002), deutscher Film von Matthias Tiefenbacher